Keener (North Carolina), plaats in de Verenigde Staten
 Catherine Keener (1959), Amerikaans actrice